Михаил Юрьевич Шаньков (род. 29 июля 1962 года, Куйбышев, РСФСР, СССР) — советский и российский , член-корреспондент Российской академии художеств (2002).

Биография 
Родился 29 июля 1962 года в Куйбышеве (сейчас — Самара), живёт и работает в Москве.

В 1983 году — окончил Московское художественное училище памяти революции 1905 года.

В 1991 году — окончил Московский художественный институт имени В. И. Сурикова, мастерская портрета И. С. Глазунова.

Жил и работал в США: в Нью-Хэмпшире и Массачуссетсе, участвовал в создании галереи Шереметевых «Русское искусство» в Бостоне, проводил класс портрета в художественном центре Шарон, штат Вермонт, США.

С 1993 по 2005 годы — работал в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова: преподаватель композиции в мастерской исторической живописи; доцент кафедры живописи и рисунка; профессор, руководитель мастерской исторической живописи; профессор, заведующий кафедрой рисунка; профессор, заведующий кафедрой живописи и рисунка.

С 2012 года — преподаватель и заведующий кафедрой композиции Московского государственного академического художественного училища памяти 1905 года.

С 2017 года — профессор кафедры композиции Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

В 2002 году — избран членом-корреспондентом Российской академии художеств от Отделения живописи.

Семья 
 отец — Шаньков Юрий Иванович (1937) — писатель прозаик и поэт, член союза писателей СССР
 мать — Шанькова Галина Николаевна (1943) — технический редактор книг и журналов

Творческая деятельность 
Основные произведения: Засадный полк (1991 г.), Остановка (1993 г.), Дворцовая площадь (1999 г.), Крещение Руси (2003 г.), Командор Витус Беринг (2009 г.), Полтава. Кубок победы (2009 г.), Святитель Иннокентий Вениаминов (2010 г.), Казаки в Париже (2013 г.), Российский Престол (2013 г.)

Занимается книжной графикой, в его оформлении печатаются издания Льва Толстого, Максима Горького, Александра Ширяевца, Юрия Шанькова.

С 1994 года — участник различных выставок.

Монографии, научные труды:
 Иллюстрированное издание «Михаил Шаньков». М.: «Изобразительное искусство», 1995.
 Литературно-художественное издание: Михаил Шаньков «Да будет воля Твоя». М.: «Амарант», 2001.
 Автор литературно-художественного издания «Записки художника». М.: «Амарант», 2002.
 Составитель иллюстрированного юбилейного издания «Российская академия живописи, ваяния и зодчества». М.: «Белый город», 2002.
 Иллюстрированное издание «Михаил Шаньков. Россия — USA, США — Russia». М.: «Амарант», 2003.
 Иллюстрированное издание «Михаил Шаньков». М.: «Белый город», 2003.
 М. Ю. Шаньков «Кто мы такие и кого растим?» // «Альманах Пространство и Время», т.8. Вып.1, 2015
 Иллюстрированное издание «Михаил Шаньков». М.: «Белый город. Воскресный день», 2016.
 Литературно-художественное издание «Точка пробуждения». М.: «Амарант», 2020.
 «Исторический марафон по стезям отечественной школы живописи» учебное пособие для студентов средних специальных и высших художественных учебных заведений, М.: «Амарант», 2021.

Ссылки 
 
 
 

Выпускники МАХУ
Выпускники МГХИ им. Сурикова
Преподаватели Российской академии живописи, ваяния и зодчества
Преподаватели МАХУ